Palilula kan syfta på:

 Palilula (Belgrad) – en kommun i Belgrad i Serbien